Венема () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Венема, Аннеке (род. 1971) — голландская спортсменка (гребля), призёр чемпионата мира по академической гребле.
 Венема, Виетс (род. 1951) — голландский программист и физик.
 Венема, Ник (род. 1999) — нидерландский футболист, играющий на позиции нападающий.